Terminal Tower  – grattacielo di Cleveland
 Terminal Tower  – album dei Pere Ubu del 1985